Le RK Ohrid 2013 est un club de handball, situé à Ohrid en Macédoine, évoluant en Super League.

Historique 
 2011: Fondation du RK Ohrid 2011.
 2013: Monté du club Super League.
 2014: Le club termine sixième de la Super League.

Notes et références

Liens externes 
 Profil du club sur le site "eurohandball.com"

Ohrid
Ohrid